Населені пункти в Чехії:

 Кобилниці (Брно-околиця)
 Кобилниці (Кутна Гора)
 Кобилниці (Млада-Болеслав)